NVS steht als Abkürzung für:

 Nahverkehr Schwerin
 Nahverkehrsservicegesellschaft Thüringen
 Nationale Verzehrsstudie, eine bundesweite Erhebung, siehe Nationale Verzehrsstudie II
 Neue Verwaltungssteuerung, ein Projekt der hessischen Landesregierung
 Neues Vertriebssystem, ein Vertriebssystem der Deutschen Bahn, siehe Kurs 90 #Ablösung durch NVS
 Route Nationale Voie Sacrée, eine ehemalige Nationalstraße in Frankreich

Abkürzung